Квинт Ю́ний Блез () — имя нескольких римских политиков:
 Квинт Юний Блез — консул-суффект 10 года;
 Квинт Юний Блез — консул-суффект 28 года, сын предыдущего;
 Квинт Юний Блез — сенатор и предполагаемый консул-суффект 26 года, брат предыдущего;
 Квинт Юний Блез — наместник Лугдунской Галлии в 69 году, сын консула-суффекта 28 года. Отравлен императором Вителлием.